BSC est un sigle qui peut signifier :

en français
 bordereaux de suivi de cargaison, un document requis pour une expédition maritime vers certains pays d'Afrique ;
 bouillie sulfocalcique, un produit fongicide ;
 Bastion social Chambéry, section savoyarde d'un groupuscule néofasciste ;

en anglais
 Base Station Controller, un équipement GSM utilisé en téléphonie mobile, selon la liste des sigles de la téléphonie mobile ;
 Bright Star Catalogue, un catalogue d'étoiles plus connu sous le nom de Harvard observatory, Revised photometry ;
 Balanced Score Card (en français, tableau de bord prospectif), un système de visualisation des performances de l'entreprise selon 4 axes différents ;
 British Society of Cinematographers, une association des directeurs de la photographie britanniques,
 , un protocole de télécommunication ;
 British Standard Cycle, un type de filetage propre à l'industrie du cycle ;
 Brussels Swimming Club, un club belge de natation fondé en 1897 ;
 , une dimension théorique sans les tolérances de dimensionnement de composants en électronique ;
 Black Stone Cherry, un groupe de métal alternatif américain formé en 2001 ;
 Barcelona Supercomputing Center, également connu comme Centro Nacional de Supercomputación, un centre de calcul public, situé à Barcelone en Espagne.

B.Sc. est une abréviation de (on peut également trouver les abréviations B.S ou plus rarement S.B. ou Sc.B.) :
 Baccalaureus Scientiæ, une expression latine désignant un diplôme de baccalauréat en sciences ;
 Bachelor of Science, un diplôme généralement attribué après 3 ans d'études.

BSC est un code pouvant faire référence à :
 .